Дизе́дж-Диз () — населённый пункт сельского типа на северо-западе Ирана, в провинции Западный Азербайджан. Входит в состав шахрестана Хой.

География 
Населённый пункт находится в северной части Западного Азербайджана, в горной местности, на высоте 1 183 метров над уровнем моря.
Дизедж-Диз расположен на расстоянии приблизительно 98 километров к северу от Урмии, административного центра провинции и на расстоянии 630 километров к северо-западу от Тегерана, столицы страны. Ближайший  расположен в городе Хой.

Население 
По данным переписи 2006 года, население составляло 7 527 человек.

Примечания 

Населённые пункты Западного Азербайджана